En allemand, Brücke signifie « pont ».

Musée 
 Brücke-Museum, musée de Berlin.

Patronyme 

 Ernst Wilhelm von Brücke (1819-1892), scientifique allemand ;
 Wilhelm Brücke (1800-1874), peintre allemand.

Voir aussi